Mourlot ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Mourlot (1895–1988), französischer Drucker und Lithograf
 Maurice Mourlot (1906–1983), französischer Maler

Mourlot ist der Name folgender Unternehmen:

 Mourlot et Cie, französischer Hersteller von Automobilen (1927–1929)
 Mourlot Studios, französische Druckerei (1852)